

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Biała Woda – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Bystrzyca Kłodzka
 Biała Woda – część wsi Jaworki w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Szczawnica
 Biała Woda – część wsi Barycz w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Domaradz
 Biała Woda – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Suwałki

Inne 
 Biała Woda – nieistniejąca wieś rusińska na Rusi Szlachtowskiej
 Biała Woda (górnołuż. Běła Woda) – miasto w Niemczech, w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Görlitz, w Łużyckim Zagłębiu Węglowym, w pobliżu granicy z Polską
 Bílá Voda (Biała Woda) – wieś w Czechach, w kraju ołomunieckim, w powiecie Jeseník, w pobliżu granicy z Polską

Cieki wodne 
 Biała Woda – potok w Tatrach, górny odcinek Białki
 Biała Woda Kieżmarska – potok w Tatrach
 Biała Woda – potok górski w Sudetach Wschodnich dopływ Pławnej
 Biała Woda – potok w Małych Pieninach i Beskidzie Sądeckim
 Biała Woda – potok na pograniczu polsko-czeskim, przepływa przez Krzanowice, prawy dopływ Psiny
 Biała Woda – rzeka, dopływ Odry
 Biała Woda – nazwa górnego biegu Piekielnika
 Biała Woda – potok, dopływ Solinki
 Biała Woda – potok, dopływ Złotnej

Inne 
 Biała Woda – rezerwat przyrody w Małych Pieninach
 Biała Woda – polana w Tatrach Wysokich
 Biała Woda – przystanek i parking przy wylocie Doliny Kieżmarskiej w Tatrach

Zobacz też 

 Weißwasser

Przypisy